Leitungsmast bezeichnet 
 einen Freileitungsmast (Strommast)
 einen Oberleitungsmast (Fahrleitungsmast)
 einen Telefonmast (für Telefonleitungen; meist Holzmaste)